Сённергор () — датская фамилия. Известные носители:

 Сондергард, Гейл (1899—1985) — американская актриса. (в англонизированной версии Сондергард)
 Сённергор, Сёрен (род. 1955) — датский и европейский политический деятель.
 Сённергор, Том (1944—1997) — датский футболист.
 Сённергор, Торстен — датский кёрлингист.